Обсерватории Хейла () — обсерватории, созданные Джорджем Эллери Хейлом, в том числе:

 Йеркская обсерватория
 Обсерватория Маунт-Вилсон
 Паломарская обсерватория

Астрономические обсерватории США